Mérida bzw. Merida ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bundesstaat Mérida, Bundesstaat in Venezuela
 Municipio Mérida, Municipio im mexikanischen Bundesstaat Yucatán

Orte:
 Mérida (Spanien), Hauptstadt der Autonomen Region Extremadura in Spanien
 Mérida (Mexiko), Hauptstadt des Bundesstaats Yucatán in Mexiko
 Mérida (Venezuela), Hauptstadt des Bundesstaats Mérida in Venezuela
 Merida (Leyte), Stadtgemeinde in der Provinz Leyte auf den Philippinen
 Merida (North Dakota), Ort in den Vereinigten Staaten

Sowie:
 Cordillera de Mérida, ein Ausläufer der Anden in Venezuela
 Comarca Mérida, Comarca in der Provinz Badajoz
 Mérida (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Mérida ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Mérida (1891–1984), guatemaltekisch-mexikanischer Künstler
 Fran Mérida (* 1990), spanischer Fußballer

Sonstiges:
 Mérida. Ciudad y patrimonio, altertumswissenschaftliche Zeitschrift
 Merida (Unternehmen), ein taiwanischer Fahrradhersteller
 Mérida-Initiative, ein Plan der US-Regierung zur Bekämpfung des Drogenhandels
 Merida – Legende der Highlands, ein US-amerikanischer Animationsfilm